Pastelikos ou pastelicos é uma comida tradicional dos judeus de sefarad (Península Ibérica). São pasteis assados no forno, recheados con carne bem temperada e pinholes. O nome é na língua ladino, e significa pastelzinho.

Culinária judaica